

Patronyme 

 Heidi Diggelmann (1936-2022), médecin et chercheuse suisse ;
 Walter Diggelmann (1915-1999), coureur cycliste suisse ;
 Walter Matthias Diggelmann (1927-1979), écrivain suisse.